Détschy, Detschy oder Detschi ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Detschy, auch Arnold Detschi (Lebensdaten unbekannt), deutscher Theaterschauspieler
 Serafine Détschy, auch Serafine Detschy (1858–1927), österreichische Theaterschauspielerin, Rhetoriklehrerin und Schriftstellerin